Альберт Келлер: Келлер, Альберт фон (1844—1920) — немецкий живописец.
 Келлер, Альберт Галлоуэй (1874—1956) — американский социолог.